East Londonderry steht für:

 East Londonderry (Wahlkreis, Northern Ireland Assembly), einen Wahlkreis für die Northern Ireland Assembly
 East Londonderry (Wahlkreis, Vereinigtes Königreich), einen Wahlkreis für das britische Unterhaus